Příjmení Stivín, v ženské variantě Stivínová, nosí více osobností:

 Adam Stivín (* 1977) – český baskytarista
 Jiří Stivín (* 1942) – český hudebník
 Josef Stivín (1879–1941) – československý politik
 Zuzana Stivínová – dvě ženy téhož jména příjmení (teta a neteř)